Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 18 października 2015. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,5%.

Szwajcarska Partia Ludowa otrzymała najwięcej głosów i pozostała największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 65 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 18, 2015 General Election Results - Switzerland Totals

2015 w Szwajcarii
Szwajcaria
Wybory parlamentarne w Szwajcarii